Натуральне число 511
 511 рік до нашої ери
 511 рік нашої ери